Kem může znamenat:

 Kem (Karelská republika) – město v Karelské republice v Rusku
 Kem (přítok Bílého moře) – řeka v Karelské republice v Rusku, přítok Bílého moře
 Kem (přítok Jeniseje) – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Jeniseje
 Kem (zdrojnice Čirka-Kemi) – řeka v Karelské republice v Rusku, zdrojnice Čirka-Kemi

Související články 
 Čirka-Kem – řeka v Karelské republice v Rusku

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - 3 znaky